Le Croisty (en bretó Ar C'hroesti) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 685 habitants. Fou creat el 1903 en escindir-se de Saint-Tugdual

Demografia

Administració

Referències 

Croisty